kondensacja – w fizyce, przejście ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie) lub bezpośrednio w ciało stałe (resublimacja)
 kondensacja – pojęcie z dziedziny meteorologii
 kondensacja – pojęcie z dziedziny mineralogii
 kondensacja – rodzaj reakcji chemicznej
  – pojęcie z dziedziny psychologii

Zobacz też

Przypisy